Сопино — название населённых пунктов:

Россия 
 Сопино — деревня в Карагайском районе Пермского края.
 Сопино — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Сопино — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.
 Сопино — деревня в Некоузском районе Ярославской области.

Украина 
 Сопино — село в Новоазовском районе Донецкой области.